IRN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Iriona (Honduras)